Katolska kyrkan kan syfta på:

 Romersk-katolska kyrkan, inklusive östkatolska delkyrkor i full gemenskap med biskopen av Rom, påven
 Katolska kyrkan i Sverige, i nutid företrädd av Stockholms katolska stift som täcker hela Sverige

Reformatoriska samfund 
Även andra kristna samfund gör ibland, såsom Engelska kyrkan och Svenska kyrkan, anspråk på apostolisk succession och/eller historisk katolicitet. Så även så kallade oberoende katolska samfund som uppstått från 1800-talet, till exempel Gammalkatolska kyrkan eller Liberala katolska kyrkan.

Se även 
 Katolicism